Селе́цкис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Селецкис, Андрис (1947—2016) — латвийский оператор.
 Селецкис, Ивар (род. 1934) — латвийский режиссёр и оператор.